Il singolare del torneo di tennis Tennis South Invitational 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Brian Teacher che ha battuto in finale Bill Scanlon 6-3, 6-3.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tennis South Invitational 1977